"Pian" pode ser:
 Pian Camuno, comuna italiana da Lombardia
 Le Pian-Médoc, comuna francesa de Gironde
 Pian di Sco, comuna italiana da Toscana
 Pian-sur-Garonne, comuna francesa de Gironde

Desambiguações de topônimos